

Топонім 

 Бічі () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Бічі () — острів Канадського Арктичного архіпелагу.

Прізвище 

 Вільям Бічі (; 1753—1839) — британський художник-портретист.
 Фредерік Вільям Бічі (; 1796—1856) — британський морський офіцер, полярний дослідник, політик і географ.